Vaulnaveys peut faire référence à :
Vaulnaveys-le-Haut, une commune située dans le département de l'Isère.
Vaulnaveys-le-Bas, une commune située dans le département de l'Isère.